Дея́ния апо́столов (,  или ), полное название «Деяния святых апостолов» — книга Нового Завета, повествующая о событиях, происходивших вслед за евангельскими. Традиционно считается, что её автором является апостол от 70 Лука, автор третьего Евангелия. Повествовательная ткань автора не прерывается, Деяния начинаются с описания Вознесения, которым заканчивается Евангелие от Луки. Единство композиции подчёркивается начальной фразой Деяний: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил…».

Повествует о сошествии Святого Духа на апостолов и о распространении через них Христианской Церкви. Особенно подробно в ней описываются деяния и чудеса святых апостолов Петра и Павла. Деяния — единственная книга Нового Завета, которая имеет характер исторической хроники. Среди других новозаветных книг она выделяется также необычайно широкой географией действия — от Иерусалима до Рима — и большим количеством действующих лиц, многие из которых безусловно историчны и упоминаются в других исторических источниках. В Деяниях названы по имени 32 местности, 54 города и 95 персоналий.

Содержание 
Основная тема книги — создание христианской церкви и её развитие в первые тридцать лет существования христианства после воскресения Иисуса Христа. Книга в смысловом плане делится на две части — в главах с  по  повествуется о создании Церкви и апостольской проповеди в Палестине, в главах с  по  идёт речь главным образом о миссионерских путешествиях апостола Павла по Малой Азии, Греции и восточному Средиземноморью.

Первая часть рассказывает о Вознесении, Пятидесятнице, создании Церкви и её расширении, первых гонениях. Особое внимание уделено первому христианскому мученику — диакону Стефану — и обращению Савла (Павла).

Вторая половина Деяний апостолов посвящена миссионерской деятельности апостола Павла. В  подробно описан Апостольский собор в Иерусалиме, на котором были окончательно отвергнуты представления христиан из иудеев о необходимости обрезания христиан из язычников и соблюдения ими закона Моисеева ().

Книга заканчивается прибытием апостола Павла в Рим.

От Вознесения до Пятидесятницы 
 Обращение к Феофилу ()
 Вознесение Христа ()
 Избрание апостола Матфия на место Иуды Искариота ()
 Пятидесятница. Сошествие на апостолов Святого Духа ()
 Проповедь апостола Петра ()

Жизнь первой общины. Первые гонения 
 Образование первой христианской общины ()
 Исцеление хромого ()
 Вторая проповедь Петра ()
 Первое гонение и свидетельство Петра перед старейшинами и книжниками ()
 Молитва общины ()
 Братская любовь первых христиан ()
 Смерть обманщиков Анании и Сапфиры ()
 Чудеса апостолов ()
 Новое гонение. Созыв синедриона ()
 Речь Гамалиила ()
 Апостолы отпущены и продолжают проповедовать ()
 Избрание первых диаконов ()

Смерть Стефана 
 Обвинение диакона Стефана ()
 Речь Стефана перед синедрионом ()
 Времена патриархов ()
 От Моисея до Соломона ()
 Смерть Праведника ()
 Казнь Стефана ()

Расширение Церкви 
 Великое гонение на христиан и участие в нём Савла ()
 Благовестие Филиппа в Самарии ()
 Проповедь в Самарии Петра и Иоанна. Попытка Симона-волхва купить духовные дары за деньги ()
 Диакон Филипп обращает вельможу эфиопской царицы ()

Обращение Савла 

 Обращение Савла на дороге в Дамаск. Савл ослеп ()
 Анания из Дамаска исцеляет Савла ()
 Савл начинает проповедовать Христа в Дамаске ()
 Бегство из Дамаска, проповедь Савла в Иерусалиме и отъезд в Тарс ()

Первые обращения язычников. Дальнейшее расширение Церкви 
 Чудеса Петра в Лидде и Иоппии. Исцеление Энея и воскрешение Тавифы ()
 Видение Корнилия из Кесарии ()
 Видение апостола Петра ()
 Обращение Корнилия и первых язычников ()
 Пётр оправдывает принятие язычников в Церковь ()
 Варнава основывает общину в Антиохии и встречается с Савлом ()

Гибель Иакова и заключение Петра 
 Убийство апостола Иакова и арест Петра ()
 Чудесное избавление апостола Петра ()
 Смерть Ирода Агриппы I ()
 Варнава, Савл и Марк возвращаются в Антиохию ()

Первое миссионерское путешествие Савла, принявшего имя Павел, и Варнавы 
 Проповедь на Кипре, обращение проконсула Сергия Павла и ослепление Елимы ()
 В Писидии () и Ликаонии: в Иконии (), Листре () и Дервии ()

Апостольский собор в Иерусалиме 

 Разногласия о соблюдении Моисеева обряда ()
 Споры и рассуждения на соборе ()
 Речь Петра ()
 Речь Иакова, брата Господня ()
 Решение собора и информирование антиохийских братьев ()

Второе миссионерское путешествие Павла 
 Варнава с Марком отплывает на Кипр, а Павел с Силой в Малую Азию ()
 Путешествие через Малую Азию ()
 Павел и Сила основывают первую европейскую общину в Филиппах, в Македонии ()
 Проповедь в Фессалониках (), в Верии () и в Афинах ()
 Павел остаётся в Коринфе на полтора года ()
 Через Ефес и Иерусалим Павел возвращается в Антиохию ()

Третье миссионерское путешествие Павла 
 Аполлос проповедует в Ефесе ()
 Павел прибывает в Ефес и живёт там два года ()
 Мятеж против Павла серебряника Димитрия ()
 Павел в Македонии (), в Троаде () и в Милите ()
 Прощальная речь Павла в Милите ()
 Павел идёт в Иерусалим через Тир и Кесарию ()

Павел в узах 
 Павел приходит к Иакову Праведному, брату Господню ()
 Иудеи схватили Павла в храме ()
 Защитная речь перед народом ()
 Допрос тысяченачальника ()
 Павел перед синедрионом ()
 Заговор иудеев ()
 Павел отправлен в Кесарию на суд правителя Феликса ()
 Павел перед судом Феликса ()
 Преемник Феликса Фест выслушивает Павла и решает отправить его в Рим на суд кесаря ()
 Фест и царь Агриппа II ()
 Павел перед царём Агриппой II ()

Путешествие в Рим 

 Прибытие в Миры Ликийские ()
 Отплытие в Италию. Буря ()
 Кораблекрушение ()
 На острове Мелит ()
 Прибытие в Рим ()
 Жизнь в Риме ()

Авторство и время создания 

В первых же строках книги, обращённой к Феофилу, как и Евангелие от Луки, утверждается, что книга Деяний — продолжение этого Евангелия. Стиль и литературные особенности автора также однозначно свидетельствуют, что Деяния написаны автором Евангелия от Луки. Все древнейшие письменные источники единодушно подтверждают, что автором обеих книг был апостол из числа 70 Лука, упомянутый в Новом Завете в качестве спутника апостола Павла. В Послании к Колоссянам Павел называет его «Лука, врач возлюбленный» (), в Послании к Филимону апостол перечисляет Луку в числе «сотрудников» (), а во Втором послании к Тимофею говорит о том, что Лука оставался с ним во время римских уз (). Впервые об авторстве Луки упомянуто в Мураториевом каноне (190 год). Об авторстве Луки пишут Ириней Лионский, Климент Александрийский, Евсевий Кесарийский, Тертуллиан, Ориген и другие.

Автор Деяний сам указывает, когда он начинает описывать события как очевидец, — в , и далее он употребляет при описании миссионерских путешествий апостола Павла местоимение «мы». Вполне вероятно, что он был обращён во время второго путешествия апостола и стал с того времени его верным спутником. События первой части Деяний, так же как и евангельские события, были описаны им со слов апостолов, с которыми он общался.

Некоторые исследователи подвергали сомнению авторство Луки на том основании, что Деяния не несут и следа знакомства автора с посланиями Павла (некоторые из них, а возможно, и все, написаны раньше Деяний), что странно для постоянного спутника Павла. Большинство современных библеистов, однако, придерживается традиционной версии об авторстве Луки.

Больше споров вызывает вопрос о времени создания Деяний.

Традиционная версия относит создание Деяний к 60-м годам I века. В пользу этой версии говорит множество аргументов:
 достаточно внезапный обрыв повествования на прибытии апостола Павла в Рим свидетельствует о том, что автор просто довёл изложение до современного ему момента. Первое пребывание апостола Павла в узах в Риме было в 61—63 годах;
 в книге нет упоминания о разрушении Иерусалима, случившегося в 70 году; крепость Антония упоминается как существующая;
 о создании Деяний в Риме в начале 60-х годов I века пишут и древние писатели, например, Иероним;
 Деяния сосредоточены на вопросах, которые были актуальны именно для Церкви 50—60-х годов — сосуществование в христианских общинах евреев и крещёных язычников, обязательность соблюдения Моисеева закона и т. д.;
 богословские термины Деяний характерны именно для ранней Церкви. Так, христиане именуются «учениками», термин «народ» употребляется в адрес евреев и т. д.;
 В Деяниях подчёркивается справедливое и беспристрастное отношение римских властей к христианам (суд над Павлом, мятеж Димитрия). После жестоких гонений на христиан при Нероне христианская литература описывала языческий Рим исключительно в чёрном свете. Так, в Откровении Иоанна Богослова, написанном в конце I века, языческий Рим представлен в образе «вавилонской блудницы», упоённой кровью святых.

Вторая версия датирует Деяния периодом 70—85 годов. Главным аргументом этой версии является датировка времени создания Евангелия от Луки концом 60-х или 70-ми годами, а поскольку Деяния были созданы позже, то время их написания относят к 70-м годам. Обрыв повествования на прибытии Павла в Рим сторонники этой датировки объясняют тем, что целью Луки было показать первоначальное развитие и распространение Церкви, а апостольская проповедь в столице империи логично завершает этот этап.

Третья версия, о более позднем создании Деяний (90-е годы или даже II век), принадлежит т. н. Тюбингенской школе и её основоположнику Х. Бауру, немецкому исследователю первой половины XIX века. Полностью отвергая традиционный подход, Баур датировал Деяния II веком и отказывал им в какой бы то ни было историчности. Подход тюбингенцев критиковался и отвергался крупными историками-библеистами А. фон Гарнаком, Э. Мейером и А. Викен-Хаузером.

Персоналии книги и их судьба

Апостолы и ученики 

 Лука. Наиболее вероятный автор Деяний. По преданию, принял мученическую смерть в Беотии в 80-х годах I века. По другим данным, скончался своей смертью.
 Апостол Пётр. По преданию, казнён около 64 года в Риме в один день с апостолом Павлом.
 Апостол Павел (Савл). Его обращение и деятельность подробно описаны на страницах Деяний. Согласно церковному преданию, после прибытия в Рим был два года в узах, потом отпущен, однако позже вновь взят под стражу и казнён около 64 года в Риме в один день с апостолом Петром.
 Апостол Матфий — избрание описано на страницах Деяний. По преданию, проповедовал в Причерноморье, затем вернулся в Палестину и был замучен иудеями около 63 года.
 Иосия Варнава — обращён в Иерусалиме (4:36—37). Спутник Павла в первом путешествии. Затем проповедовал на Кипре, где и был убит, согласно преданиям, в 61 году.
 Диакон Стефан. Христианский первомученик. Смерть описана в 7 главе Деяний.
 Филипп — один из первых 7 диаконов. Фигурирует в нескольких эпизодах Деяний, в том числе в эпизоде с обращением эфиопского вельможи. Не следует путать его с апостолом Филиппом. Согласно традиции, затем стал епископом в одном из малоазийских городов.
 Корнилий. Римский сотник. Первый язычник, вошедший в Церковь. О его дальнейшей судьбе практически ничего не известно, по одному из преданий, он был епископом в Кесарии.
 Иоанн Марк. Автор второго Евангелия. По преданию, проповедовал в Египте, где и был убит в 68 году.
 Сила. Участвовал в Иерусалимском соборе. Спутник Павла во втором путешествии. Как видно из посланий Петра и Павла, помогал записывать некоторые из них. О дальнейшей судьбе практически ничего не известно.
 Тимофей. Обращён Павлом в Ликаонии. Спутник апостола в путешествиях. По преданию, был поставлен Павлом епископом в Ефесе. Ему обращены 1-е и 2-е послания к Тимофею, входящие в состав Нового Завета. Погиб около 80 года.
 Акила и Прискилла. Обращённые иудеи, у которых Павел жил в Коринфе. Сопровождали Павла в Ефес. Упомянутая в посланиях апостола Павла Приска единодушно идентифицируется комментаторами с Прискиллой.
 Аполлос. Иудей из Александрии, который был наставлен в христианстве в Эфесе Акилой и Прискиллой. Проповедовал в Коринфе. Дальнейшая судьба неизвестна.

В большинстве случаев сведения о дальнейшей жизни апостолов и учеников приводятся только в церковном предании.

Прочие 

 Ирод Агриппа I — царь Иудеи. Убийца апостола Иакова Зеведеева. Умер на пиру около 44 года. Смерть Ирода описана в 12 главе Деяний и представлена как Божья кара за совершённые им преступления.
 Гамалиил — фарисей, член синедриона, выступивший в защиту апостолов (Деяния 5:34—39). Учитель апостола Павла до обращения апостола в христианство. Был последователем Гиллеля. Очень высоко ценится в еврейской традиции. Согласно Мишне, «после смерти раббана Гамалиила уважение к Торе прекратилось». Несмотря на очевидную из Деяний симпатию к христианам, сведения об обращении в христианство самого Гамалиила носят характер легенды.
 Юний Анней Галлион — римский сенатор, проконсул Ахайи, отказавшийся судить апостола Павла в Коринфе (Деяния 18:12—17). Старший брат знаменитого философа Сенеки. Как и брат, покончил жизнь самоубийством в 65 году по приказу Нерона.
 Правитель Феликс — римский прокуратор Иудеи в 52—60 годах. Судил апостола Павла (Деяния 23—24). В 60 году был смещён, прокуратором стал Порций Фест. Дата смерти неизвестна.
 Правитель Порций Фест — римский прокуратор Иудеи в 60—62 годах. Именно он принял решение об отправке апостола Павла в Рим на суд кесаря. Дата смерти неизвестна.
 Агриппа II — сын Ирода Агриппы I, царь Иудеи. Последний из иудейских царей, воспитанный, однако, в римском духе. На страницах Деяний фигурирует в 25 и 26 главах. Во время Иудейской войны поддерживал римлян против своего же народа. Умер в 93 году.
 Первосвященник Анания. Был первосвященником в период с 47 по 59 год. Допрашивал апостола Павла в 23 главе Деяний. Упомянут у Иосифа Флавия. Был сторонником римлян, растерзан толпой в начале Иудейской войны около 66 года.

География 
 Иерусалим. Крупнейший город и столица Иудеи. Город, где был распят Иисус Христос. Там же было сошествие Святого Духа на апостолов, была создана первая христианская община, а также происходят все события первых глав Деяний.
 Дамаск — один из древнейших городов мира, в городе существовала ранняя христианская община, судя по истории обращения Савла, описанной в Деяниях. Ныне — столица Сирии.

 Кесария. Город построен около 13 года до н. э. Иродом Великим на морском побережье. В I веке н. э. был официальной резиденцией римских прокураторов. Именно там произошло первое обращение язычников в христианство (апостол Пётр и сотник Корнилий — 10 глава Деяний). Во время третьего путешествия апостола Павла в Кесарии уже была большая христианская община, как видно из Деяний. В Кесарию же был увезён римлянами апостол Павел для спасения его от заговора иудеев. Там апостол прожил несколько лет при правителях Феликсе и Фесте. Город был разрушен в ходе войн крестоносцев с мусульманами. До наших дней сохранились руины.
 Иоппия, ныне Яффа. Приморский город, один из главных портов Древнего Израиля. В Иоппии апостол Пётр, согласно Деяниям воскресил Тавифу (9), из Иоппии Пётр был призван сотником Корнилием.
 Антиохия. Один из крупнейших городов Римской империи. Крупнейший центр христианства апостольских времён. Община в Антиохии была основана Павлом и Варнавой. По свидетельству Деяний (11,26), именно в Антиохии ученики первый раз начали называться христианами. Из Антиохии начинались три миссионерских путешествия Павла. В ходе истории город постепенно потерял своё значение. Ныне небольшой турецкий город Антакья.
 Тарс. Древний город в провинции Киликия. Ныне город Тарсус в турецкой провинции Мерсин. Родина апостола Павла.
 Паф. Город на западном побережье Кипра. Посещён Павлом и Варнавой во время первого путешествия. Существует и ныне.
 Памфилия. Историческая область и римская провинция в Малой Азии. Павел и Варнава были в ходе первого путешествия в столице провинции — городе Пергия. От Пергии в наше время остались руины, расположенные в 15 км от Антальи.
 Писидия. Римская провинция в Малой Азии, к северу от Памфилии. Павел и Варнава проповедовали в городе Антиохия Писидийская, руины которой были раскопаны в XIX—XX веках.
 Ликаония. Историческая область в центральной части Малой Азии. Павел и Варнава проповедовали в ликаонских городах Иконии (ныне город Конья), Листре и Дервии (сохранились руины), Павел с Силой вновь посетили Ликаонию в ходе второго путешествия. Местным уроженцем был Тимофей.
 Мисия. Историческая область на северо-западе Малой Азии. Крупный город Мисии Александрию Троадскую, называемую в Деяниях просто Троадой, Павел посещал в ходе второго и третьего путешествий.
 Филиппы. Город в Македонии, основанный Филиппом II, в котором Павел основал первую в Европе христианскую общину. К ней обращено Послание к Филиппийцам. Руины города раскопаны, расположены недалеко от современного греческого города Кавала.
 Фессалоника (Фессалоники, современное Салоники). Местная община основана Павлом вслед за филиппийской. К местным христианам направлены Первое и Второе послания апостола Павла к Фессалоникийцам. Ныне — второй по величине город Греции, Салоники.
 Верия. Древнегреческий город неподалёку от Салоник. Существует и поныне.
 Афины. С древних времён и до наших дней важнейший и крупнейший город Греции. Единственный город Греции, где проповедь Павла не имела большого успеха, хотя несколько человек из Афин всё же были им обращены в ходе второго путешествия.
 Коринф. Греческий город на Коринфском перешейке. Павел жил и учил там полтора года у Акилы и Прискиллы. К местной общине направлены Первое и Второе послания к Коринфянам.

 Ефес (Эфес). Важнейший город Малой Азии, центр почитания богини Артемиды. Ефес был посещён Павлом в ходе второго путешествия, а в ходе третьего Павел сделал этот город центром своей миссионерской деятельности. В Эфесе случился мятеж Димитрия против Павла. Общине обращено Послание к Ефесянам. Руины города ныне раскопаны археологами.
 Милит (Милет). Старинный малоазийский город в области Кария. Павел посетил его в ходе третьего путешествия и произнёс там речь, где предсказал свои страдания.
 Тир. Старинный финикийский город. Неоднократно (вместе с Сидоном) упоминается в Евангелиях. Павел был там на пути в Иерусалим в конце третьего путешествия. Ныне небольшой ливанский город.
 Миры Ликийские (Мира). Прибрежный город в исторической малоазийской провинции Ликия. Апостол Павел в числе других узников был там пересажен на корабль, идущий в Италию. Город известен в связи с именем св. Николая Мирликийского, бывшего там епископом. Руины города раскопаны и расположены недалеко от современного турецкого города Демре.
 Ласея. Город на Крите. В месте близ Ласеи под названием Хорошие Пристани корабль с апостолом Павлом на борту пристал перед роковым переходом, закончившимся крушением.
 Мелит. Остров, на который был выброшен корабль. Современными библеистами общепринята идентификация Мелита с Мальтой. Первая попытка идентификации этого острова была предпринята императором Константином Багрянородным в X в. Тогда было решено, что это небольшой остров Меления, сегодняшний Млет, возле берегов Хорватии. Также существует версия идентифицирующая Мелит с греческим островом Кефалония.
 Рим. Столица и крупнейший город Империи. Павел неоднократно в видениях, о которых сообщают Деяния, призывался идти проповедовать в этот город. На прибытии апостола в Рим заканчивается текст Деяний. Местной общине обращено послание Павла к Римлянам. В Риме в 67 году приняли мученическую смерть апостолы Пётр и Павел.

Богослужение 
Сомнений в каноничности Деяний в ранней Церкви практически не было, с первых веков христианства Деяния использовались в христианском богослужении. В современной богослужебной практике православия и католичества Деяния входят в состав «Апостола», богослужебной книги, содержащей, кроме Деяний, апостольские послания. «Апостол» читается во время Литургии. В православии «Апостол» читается, как правило, специальным чтецом или реже диаконом, однако священник вправе благословить на чтение Апостола и любого мирянина. В католической церкви чтение «Апостола» называется вторым чтением Литургии Слова (после ветхозаветного и перед евангельским). Протестантские церкви также читают на богослужениях Деяния апостолов, наряду с другими частями Нового Завета.

Богословие 
В богословии Деяний выделяется несколько центральных моментов. Главные — это апология смерти и воскресения Иисуса Христа и доказательство того, что мессия, о котором говорится в Священном Писании, есть Иисус из Назарета.

Богословский язык Деяний обладает определённым своеобразием. В качестве основного эпитета Христа используется слово «Господь» (κύριος), которое встречается в Деяниях в приложении к Иисусу 47 раз и призвано подтвердить Его божественность. Обычные для других книг Нового Завета выражения «Сын Божий», «Сын человеческий» и «Спаситель» используются редко.

Важную роль в богословии Деяний играют термины «слово», «сила» и «имя», укоренённые в ветхозаветной традиции. Слово Божие в Деяниях «растёт», «распространяется» и «возрастает»; «имя Господне» призывается, спасает и исцеляет. Те, кто творят чудеса, обладают «силой» (апостол Пётр, Стефан Первомученик, апостол Филипп).

Исключительно важное значение в Деяниях по сравнению с другими книгами Нового Завета придаётся роли Святого Духа. Всего Святой Дух упомянут в книге 56 раз, он представлен силой, которая объединяет и ведёт Церковь. Святой Дух вещает через пророков, нисходит на апостолов в день Пятидесятницы и на верующих после крещения, помогает в принятии решений и даже непосредственно указывает апостолам маршрут миссионерских путешествий.

Ряд исследователей уделяет особое внимание различиям и противоречиям в богословии апостола Павла, известном нам из Деяний, и богословии его посланий. Так, например, в 16 главе Деяния сообщают о том, что Павел выполнил обрезание над Тимофеем «ради Иудеев, находившихся в тех местах», в то время как в Первом послании к Коринфянам апостол прямо призывает: «Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся» (). Многие современные исследователи считают, что появление некоторых из таких различий вызвано преломлением богословия апостола Павла в Деяниях через призму изложения Луки, главной целью которого было написание не богословского трактата, а истории ранней церкви.

Исследования

Источники Деяний 
Очевидно, что по крайней мере первая часть Деяний написана автором, не бывшим очевидцем описываемых событий. Источником информации для автора могла послужить как устная традиция, так и не сохранившиеся письменные источники, описывавшие жизнь первой христианской общины. О количестве этих источников и их особенностях существует большое количество самых разнообразных версий.

Особый интерес представляет появление слова «мы» во второй части книги при описании путешествий. Существует три объяснения появления первого лица при изложении событий:

 автор (Лука) вставил в окончательную редакцию текста фрагменты дневника, который он вёл;
 автор вставил в книгу фрагменты чужого дневника, а сам очевидцем событий не был;
 «мы» — стилистический приём для придания достоверности описываемому.

Представляется интересным, что автор Деяний, по-видимому, был не знаком с посланиями апостола Павла. Несмотря на то, что деятельности Павла посвящена половина книги, нигде не рассказывается, что он писал послания основанным им общинам; кроме того, в Деяниях нет ни одной цитаты из них.

Текстология 

Текст Деяний сохранился в двух вариантах: пространном, называемом также западным, и кратком (александрийском, восточном). Западный вариант текста представлен, например, в Кодексе Безы V века, хранящемся в Кембридже; а краткий в Синайском, Александрийском и Ватиканском кодексах. Textus Receptus и переводы, основанные на нём, включая синодальный, базируются на восточном типе текста с некоторыми добавлениями западных элементов. Например, фраза «Трудно тебе идти против рожна» в сцене обращения Павла (9:4—6) присутствует только в западном тексте, в восточном она употребляется только в описании этого события царю Агриппе в 26 главе.

Западный текст приблизительно на 8 % длиннее. Отличия от восточного в основном малозначащи, например, к имени Иисуса часто добавляется Христос или Господь. По сравнению с более лаконичным восточным текстом, в западном более подробно объясняются моменты, которые редактор восточного текста считает и так понятными читателю. В западном тексте присутствуют некоторые колоритные детали: Симон Волхв, прося Петра молиться за него, плачет (8:24); указаны часы, в которые Павел проповедовал в училище Тиранна (19:9), и т. д. Однако отдельные стихи большинства переводов, включая старославянский и синодальный, воспроизводят более подробный западный текст, например, следующий стих (14:19):

 западный: из Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи и, когда [Апостолы] смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим;
 восточный: пришли из Антиохии и Иконии Иудеи и, убедив толпы и каменовав Павла, выбросили его из города, полагая, что он умер.

В вопросе о соотношении западного и восточного текстов существует несколько версий:

 восточный текст исходен, западный текст возник в результате вольного обращения переписчиков с текстом;
 оба текста принадлежат Луке: западный исходен, восточный — более поздняя редакция автора, убравшего лишние подробности, загромождавшие текст;
 оба текста — результат различной переработки редакторами исходного текста Луки;
 западный текст — результат изменений, внесённых более поздним редактором;
 западный текст исходен, восточный — результат сокращения текста поздним редактором.

Язык 
Деяния, как и весь Новый Завет, написаны на койне, разговорном греческом языке I века. Однако литературный уровень языка очень высок, многие исследователи считают язык Деяний, наряду с языком Евангелия от Луки и Послания к Евреям, лучшим в Новом Завете. Многие религиозные обороты Лука заимствовал из Септуагинты. Встречающиеся в языке Деяний семитские обороты либо заимствованы из Септуагинты, либо являются подражанием её языку.

Исторический ракурс 

Деяния Апостолов более, чем какая-либо другая книга Нового Завета, подвержены исторической критике ввиду большого количества сообщаемых там фактов, доступных проверке из других источников. Историческая критика разбирает достоверность исключительно исторической фактологии (имена персоналий, должности, названия областей и городов, законы, общественные отношения и т. д.). Чудеса и другие сверхъестественные события, описанные в Деяниях, являются предметом веры.

Исследованиям Деяний с исторической точки зрения посвящена обширная литература. Одни авторы настаивают, что Деяния предельно точны в обращении с историческими фактами, тогда как другие опровергают историческую достоверность книги.

Критический взгляд на историчность Деяний развивался сторонниками Тюбингенской школы и их некоторыми последователями в XX веке. Однако исследования историков и археологов XX века предоставили множество аргументов сторонникам надёжности Деяний как исторического источника. Показательно, что знаменитый английский историк и археолог У. Рамзи, бывший сторонником тюбингенцев, после предпринятых им раскопок и исследований в Малой Азии изменил мнение о достоверности сообщаемых в Деяниях сведений на противоположное.

Как пример традиционного подхода можно упомянуть мнение оксфордского исследователя А. Шервин-Уайта, полагающего: «Историчность Деяний апостолов — всеобъемлющая, даже в том, что касается мелких деталей».

Точность Луки как историка подтверждает следующее:

 Лука абсолютно точен в названиях должностей и титулов, что подтверждают другие источники. Наместника Кипра он совершенно точно (для второй половины I века) называет «проконсул», что, учитывая часто изменявшуюся схему управления острова, показывает хорошее владение ситуацией. Магистратов в Фессалониках он называет редким титулом «политарх» (17:6), а большинство упоминаний этого титула в археологических находках приходится именно на Фессалонику и т. д.;
 в Деяниях повествуется о том, как жители Листры приняли Варнаву и Павла за Гермеса и Зевса (14:12). Благодаря археологическим раскопкам в Ликаонии стало известно об особом почитании именно Зевса и Гермеса в этой области (с Зевсом и Гермесом идентифицировались местные боги);
 многие исследователи (А. Кробель и другие) долгое время отрицали историчность существования так называемых квази-прозелитов — язычников, которые почитали Бога Израилева, принимали монотеизм, однако не становились прозелитами и не входили в иудейскую общину. Лука в Деяниях уделяет таким людям особое внимание, называя их «боящиеся Бога» и «чтущие Бога». Примерами таких квази-прозелитов на страницах Деяний являются сотник Корнилий и Лидия из Фиатир до своего обращения в христианство. Главным аргументом Кробеля было отсутствие упоминаний о таких людях в археологических источниках. Однако в 1976 году при раскопках в Карии была обнаружена стела, на которой были перечислены имена квази-прозелитов, названных при этом «те, которые чтут Бога»;
 сведения о римском законе, сообщаемые Лукой при описании процесса над Павлом, полностью подтверждаются римскими источниками.

Самым серьёзным расхождением Деяний с другим историческим источником, а именно Иосифом Флавием, обычно считают речь Гамалиила (Деяния 5:36) в которой упомянут шарлатан Февда, живший до переписи Квириния, то есть в I веке до н. э., в то время как Иосиф Флавий действительно упоминает Февду, но как жившего в 44—46 годах н. э. Скорее всего, или Иосиф, или Лука здесь ошиблись датой, тем более что в Деяниях Февда упомянут лишь мельком, и возможная ошибка никоим образом не влияет на основную линию повествования.

В культуре 

Событиям, описанным в Деяниях, посвящено множество выдающихся произведений искусства. Популярными сюжетами для средневековых картин, фресок и скульптур были Пятидесятница (Эль Греко, Джотто, ван Дейк), смерть Стефана (Рембрандт, Джотто), обращение апостола Павла на дороге в Дамаск (Микеланджело, Караваджо, Брейгель Старший), убийство апостола Иакова Иродом (Дюрер) и другие события из жизни апостолов Петра и Павла, приведённые на страницах Деяний.

Обширна иконография праздника Пятидесятницы, а также апостолов Петра, Павла и вероятного автора Деяний — евангелиста Луки.

«Деяния святых апостолов», известная также как «Московский Апостол» или просто «Апостол» — первая датированная напечатанная книга в России. Напечатана в 1563—1564 годах Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем.

См. также 
 Список основателей христианских церквей

Примечания

Литература 
 на русском языке

 
 
 
 
 
 Нагирнер В. В. Еврейские корни книги «Деяния апостолов»: комментарий. — Днепр: Середняк Т. К., 2018. — ISBN 978-617-7696-48-2.
 
 

 на других языках
  «Acts of the Apostles.» // The Catholic Encyclopedia. Vol. 1. New York: Robert Appleton Company, 1907
  The Book of the Acts. — Grand Rapids, 1988.
 Hemer C. J. The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History. — Eisenbrauns, 1990.

 

Книги Нового Завета
История христианства
Деяния святых апостолов